Jméno Výtoň má tyto významy:

výtoň (vory) – obecný název pro místo, v němž se z vorů odebírá vytínáním naturální daň
Výtoň (Praha) – místo a zastávka v pražském Podskalí spojené s vltavskou voroplavbou
Přední Výtoň – obec v okrese Český Krumlov
Zadní Výtoň – bývalá obec v okrese Český Krumlov